Brzyków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Brzyków, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Brzyków, un village de la voïvodie de Łódź